(né en 1992), joueur turc de basket-ball ;
 İzzet Türkyılmaz (né en 1990), joueur turc de basket-ball ;
 Kubilay Türkyılmaz (né en 1967), joueur suisse de football.